Il singolare del torneo di tennis Seguros Bolivar Open Medellin 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Eduardo Schwank che ha battuto in finale Chris Guccione 7-5, 5-7, 7-5.

Teste di serie 

 Chris Guccione (finale)
 Pablo Cuevas (secondo turno)
 Santiago Giraldo (quarti di finale)
 Bruno Echagaray (secondo turno)

 Brian Dabul (semifinali)
 Leonardo Mayer (primo turno)
 Hugo Armando (quarti di finale)
 Eduardo Schwank (Campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Seguros Bolivar Open Medellin 2007